USS Bonhomme Richard (1765) - Voordien het Franse fregat "Duc de Duras"
 USS Bon Homme Richard (CV-31)
 USS Bonhomme Richard (LHD-6)